Garrett Wilson (né le  à Barrie, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2007-2008 || Spitfires de Windsor || LHO ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2008-2009 || Attack d'Owen Sound || LHO ||53 ||17 ||18 ||35 ||44 ||4 ||1 ||3 ||4 ||7
|-
| 2009-2010 || Attack d'Owen Sound || LHO ||65 ||36 ||26 ||62 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Attack d'Owen Sound || LHO ||66 ||40 ||46 ||86 ||114 ||22 ||11 ||10 ||21 ||28
|-
| 2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||63 ||17 ||18 ||35 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH ||11 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||38 ||19 ||10 ||29 ||56 ||15 ||4 ||1 ||5 ||17
|-
| 2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH ||26 ||3 ||2 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH ||71 ||14 ||16 ||30 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Panthers de la Floride || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH ||71 ||23 ||15 ||38 ||80 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2014-2015 || Panthers de la Floride || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH ||37 ||7 ||13 ||20 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH ||29 ||0 ||0 ||0 ||24 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||59 ||11 ||20 ||31 ||83 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||69 ||17 ||25 ||42 ||139 ||3 ||0 ||1 ||1 ||22
|-
| 2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 18 || 8 || 10 || 18 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 50 || 2 || 6 || 8 ||	18 || 4 || 1 || 0 ||1 || 0 
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 51 || 10 || 10 || 20 || 81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 27 || 1 || 8 || 9 || 28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||  || 

| 84 || 2 || 6 || 8 || 18 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4

Trophées et honneurs personnels

LHO 
2010-2011 : nommé sur la première équipe d'étoiles.

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Barrie
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley